I Need Mine é o quarto álbum de estúdio do rapper Lil' Flip. Foi lançado dia 27 de Março de 2007. 

O álbum foi vazado em 14 de Julho de 2006 pela Columbia Records, fazendo com que Lil' decidice gravar canções novas com J. Steve do PKY para o álbum. O lançamento do álbum teve 16 canções que estavam no álbum que vazou, e 21 que não estavam na versão vazada. As únicas canções que não estavam na nova liberação era "Da Gudda" and "What U Know".

Lil' Flip assinou com a gravadora Asylum Records e Warner Bros. Records, e estava pronto para lançar o álbum re-gravado em 2007. 

O álbum re-lançado tem 39 faixas em dois discos e foi liberado em Março de 2007 e teve a capa do disco também modificada.

O álbum conta com a participação de Mike Jones, Lyfe Jennings, Big Pokey, Lil' Keke, Nate Dogg, e Mannie Fresh, entre outros.
Depois de sua liberação, I Need Mine $$ estreou em 14º na U.S. Billboard 200 vendendo aproximadamente 44.000 cópis em sua primeira semana.

Faixas

Disco 1

Disco 2 

Álbuns de 2007
Álbuns duplos
Álbuns produzidos por Scott Storch